Серге́й Мясое́дов:
 Мясоедов, Сергей Николаевич (1865—1915) — полковник Русской армии.
 Мясоедов, Сергей Павлович (род. 1954) — директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС.